Jānis Polis ist der Name folgender Personen:

* Jānis Polis (Ringer) (1893–1953), lettischer Ringer 
 Jānis Polis (Chemiker) (1938–2011), lettischer Chemiker und Pharmakologe